Die Liste der Bodendenkmäler in Mechernich enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Mechernich im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen (Stand: Mai 2015). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Mechernich eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Mechernich

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Stadt Mechernich (Stand: 27. Mai 2015)

Mechernich
!Mechernich
Mechernich